Wardle – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Wardle – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)